

Cinema 
 Deception – cortometraggio del 1913 diretto da William J. Bauman (come W.J. Bauman)
Deception – film del 1918 diretto da A.C. Hunter
 Deception – film del 1932 diretto da Lewis Seiler
 Il prezzo dell'inganno (Deception) – film del 1946 diretto da Irving Rapper
 Deception – film del 2003 diretto da Max Fischer
 Sex List - Omicidio a tre (Deception) – film del 2008 diretto da Marcel Langenegger

Giochi 
 Deception – atteggiamento del giocatore di poker
 Deception  – serie di videogiochi giapponese

Letteratura 
 Inganno (Deception) – romanzo di Philip Roth del 1990
 L'inganno (Deception) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2010

Televisione 
 Deception  – serie televisiva statunitense del 2013
 Deception – serie televisiva statunitense del 2018